Cocco e Drilli è il brano vincitore del 16º Zecchino d'Oro, una storia d'amore a tempo di calypso; testo e musica sono stati scritti dal cabarettista Walter Valdi.

Fu interpretato da Alessandro Strano (7 anni di Siracusa), Claudia Pignatti (9 anni di Carpi), Sabrina Mantovani (7 anni di Mantova) e Maria Federica Gabucci (5 anni di Pesaro).

Questo brano assieme a Ciribiricoccola entrò nella hit parade dei dischi più venduti.

Testo
Il testo racconta di una coppia di coccodrilli (di cui il maschio si chiama "Cocco" e la femmina "Drilli") che si amano e vivono nel Marocco. Tuttavia dopo un cacciatore cattura Drilli per farne borsette, portafogli e beautycase. Ma alla fine Cocco, assieme agli altri coccodrilli, riesce a salvare la sua amata e a sconfiggere il cacciatore continuando così la sua storia d'amore.

Curiosità
 La nascita di questo brano si deve, quasi per gioco, ad una scommessa dell'autore con il Maestro Giovanni D'Anzi. I due amici stavano discutendo sulla possibilità di riuscire a raccontare una storia d'amore nella quale fosse protagonista un certo tipo di animali. Secondo il Maestro D'Anzi non sarebbe stato possibile imbastire una storia di questo tipo con il coccodrillo, soprattutto se si pensa alle sue fauci così pericolose, alla sua bocca raccapricciante ed al suo corpo tozzo e strisciante.
 Il motivo è quasi lo stesso di Vacaputanga dello stesso Valdi.
 La canzone fa parte della colonna sonora del film Pazze di me di Fausto Brizzi.

Collegamenti esterni

 

Brani musicali dello Zecchino d'Oro